Звонкий увулярный имплозив — согласный звук, встречающийся в очень немногих языках. Одним из таких языков является майянский мамский язык, например, в слове q'a /ʛa/  'огонь'.

Характеристики:

 Увулярный
 Звонкий
 Смычный
 Взрывной

Символ «Латинская буква маленькая заглавная g с крючком» был утверждён как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.

Литература 
 
 https://unicode-table.com/ru/029B/

Увулярные согласные
Имплозивные согласные